Dmitrij Sokolov (1924) – biatleta sovietico
 Dmitrij Nikolaevič Sokolov (1985) – cestista russo
 Dmitrij Sokolov (1988) – ciclista russo
 Dmitrij Sokolov (1988) – calciatore russo